Hanna Kolb (ur. 21 sierpnia 1991 w Stuttgarcie) – niemiecka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Kariera 
W 2006 roku zadebiutowała na zawodach FIS Race w niemieckiej miejscowości Balderschwang, gdzie podczas biegu na 5 km zajęła 7. miejsce. Następnie wystąpiła na mistrzostwach świata w Malles Venosta, gdzie była czwarta miejsce w sprincie i siódma wraz z koleżankami w sztafecie 4x3,3 km. Na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand w 2009 roku Niemka, wywalczyła wspólnie z koleżankami Lucią Anger, Monique Siegel i Karolin Wilhelm brązowy medal w sztafecie 4x3,3 km. Pojawiła się na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, tam jednak nie zdobyła żadnego medalu. Ostatni medal w tej kategorii wiekowej zdobyła podczas mistrzostw juniorów w Otepää w 2011 roku, gdzie ponownie zdobyła brązowy medal w sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutowała 5 grudnia 2009 roku w Düsseldorfie, gdzie była jedenasta w sprincie techniką dowolną. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2009/2010 zajęła ostatecznie 78. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2010 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Vanocuver, gdzie zajęła 25. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Rok później, podczas mistrzostw świata w Oslo w sprincie indywidualnych stylem dowolnym zajęła 59. pozycję. 26 stycznia 2012 roku została mistrzynią Niemiec w sprincie. Mistrzostwa te odbyły się w Oberwiesenthal. Kolejny sukces osiągnęła w styczniu 2013 roku, kiedy wywalczyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Stuttgarcie
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018